Летательный аппарат
 Легковой автомобиль

См.также
 Ла
 LA